Тімеа Бабош і Андреа Сестіні-Главачкова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили взяти участь з іншими партнерками у турнірі в Ухані. 

Ольга Данилович і Тамара Зіданшек виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина-Камелія Бегу і Ралука Олару з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open